Кра́ків може значити:

 Краків — Місто в Польщі
 46977 Краків — астероїд головного поясу